Даниил Олегович Удод (; ) — украинский футболист, центральный защитник клуба «Шахтёр (Донецк)», выступающий на правах аренды за «Аль-Айн».

Клубная карьера 
Уроженец Донецка, Даниил является воспитанником футбольной академии местного клуба «Шахтёр». Чемпион Детско-юношеской футбольной лиги Украины (ДЮФЛУ) в возрастных категориях до 14 лет (2018 год) и до 15 лет (2019 год). В июле 2021 года отправился в аренду в «Мариуполь» до конца сезона 2021/22. 22 августа 2021 года дебютировал в украинской Премьер-лиге в матче против «Зари», выйдя на замену Станиславу Микицею.

Карьера в сборной 
В 2019 году дебютировал в составе Украины до 16 лет.

Примечания

Ссылки 
 Профиль футболиста на официальном сайте «Мариуполя»

Футболисты Украины
Игроки ФК «Мариуполь»